Пеэтер Тороп (; род. , Таллин) — эстонский литературовед, культуролог, семиотик. Представитель Тартуско-московской семиотической школы.

Сотрудничал с Ю. М. Лотманом в процессе издания альманаха «Труды по знаковым системам» (входил в редакционную коллегию). Научное значение имеет его статья «Симультанность и диалогизм в поэтике Достоевского» (1984, вып. XVII, с. 138—158), в которой сформулирована теория трёх хронотопов литературного произведения — «топографического», «психологического» и «метафизического» (положения этой статьи отражены в издании «Материалы к словарю терминологии тартуско-московской семиотической школы», Тарту, 1999).

В 1995 году в издательстве Тартуского университета опубликована монография «Тотальный перевод», обобщившая многолетние исследования Торопа в области переводоведения. В 2000 году в Модене издан её итальянский перевод (Torop P. La traduzione totale. Modena: Guaraldi — Logos, 2000; 2-е изд. — 2010).

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте Тартуского университета
 П. Тороп. Тартуская школа как школа // Лотмановский сборник. Вып. 1. — М., 1995. — С. 223—239.
 Пеэтер Тороп: хороший перевод — это когда читателю комфортно

Литературоведы Эстонии
Семиотики
Кавалеры ордена Белой звезды 4-го класса
Преподаватели Тартуского университета
Переводоведы